Tighina ist

 die rumänische alternative Bezeichnung der Stadt Bender (Stadt)
 der Name eines Dorfes in Rumänien, siehe Tighina (Vâlcea)